Wanjia bezeichnet:

 Wanjia (Dachuan) (万家镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Dachuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wanjia (Pingdu) (万家镇), Großgemeinde der Stadt Pingdu in der chinesischen Provinz Shandong
 Wanjia (Suizhong) (万家镇), Großgemeinde im Kreis Suizhong in der chinesischen Provinz Liaoning
 Wanjia (Gaoping) (万家乡), Gemeinde im Stadtbezirk Gaoping in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wanjia (Ningguo) (万家乡), Gemeinde der Stadt Ningguo in der chinesischen Provinz Anhui
 Wanjia (Songzi) (万家乡), Gemeinde der Stadt Songzi in der chinesischen Provinz Hubei
 Wanjia (Wangcang) (万家乡), Gemeinde im Kreis Wangcang in der chinesischen Provinz Sichuan